Solidaridad Nacional puede estar refiriéndose a:

 Solidaridad Nacional, antiguo diario español.

También puede referirse a formaciones políticas:
 Partido Solidaridad Nacional, de Guatemala.
 Partido Solidaridad Nacional, de Perú.